Alor Gajah (district), een district in de Maleisische deelstaat Malakka
 Alor Gajah (stad), de hoofdplaats van dit district